Mit Spiderschwein könnte gemeint sein
 Spider-Ham / Peter Porker aus einer parallelen Dimension (siehe auch Spider-Man#Die_Welt_von_Spider-Man)
 eine Figur aus Die Simpsons – Der Film